Cachrys pastinacea är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Cachrys pastinacea ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pastinacea